Шильдин — фамилия; имеет женскую форму Шильдина.
 Шильдин, Вячеслав Витальевич (1936—2014) — советский и российский государственный деятель, лауреат Государственной премии СССР.
 Шильдин, Пётр Степанович (1920—1977) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.